

Населені пункти та їхні частини

 Цесьле — село в гміні Олесниця Олесницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Цесьле — село в гміні Понтнув Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Цесьле — село в гміні Ленкі-Шляхецькі Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Цесьле — село в гміні Дробін Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Цесьле — село в гміні Бодзанув Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Цесьле — село в гміні Красоцин Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Цесьле — село в гміні Голухув Плешевського повіту Великопольського воєводства
 Цесьле — село в гміні Бук Познанського повіту Великопольського воєводства
 Цесьле — село в гміні Роґозьно Оборницького повіту Великопольського воєводства
 Цесьле — частина міста Сосновець в Сілезькому воєводстві
 Цесьле — частина села Коніна в гміні Недзьведзь Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Цесьле — колонія в гміні Малогощ Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки